Ciudad imperial puede referirse a:
 Ciudad Imperial, una de las partes de la Ciudad Prohibida de Pekín;
Ciudad Imperial Libre, una ciudad autónoma en el Sacro Imperio Romano Germánico;
Ciudad Imperial de Thang Long, en Vietnam.
Ciudad Imperial de Hue [en], en Vietnam
Ciudades imperiales de Marruecos, que son cuatro: Fez, Mequinez, Marrakesh y Rabat;
Apodo para las siguientes ciudades:

 Cusco, Perú
 Potsdam, Alemania
 Toledo, España

Referencias